As Long as There’s Music ist der Titel von 
 As Long as There’s Music (Lied), Lied von Sammy Cahn und Jule Styne (1944)
 As Long as There’s Music (Eddie-Fisher-Album), Album von Eddie Fisher (1960)
 As Long as There’s Music (Charlie-Haden/Hampton-Hawes-Album), Jazzalbum von Charlie Haden und Hampton Hawes (1978)
 As Long as There’s Music (Cedar-Walton-Album), Jazzalbum von Cedar Walton (1993)
As Long as There’s Music (Richard-Wyands-Album), Jazzalbum von Richard Wyands (2001)
 As Long as There’s Music (Denny-Zeitlin-Album), Jazzalbum von Denny Zeitlin (1998)